Trolltinden ist der Name folgender Berg:
 Trolltinden (Antarktika) in der Gjelsvikfjella, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trolltinden (Norwegen) im Rondane-Gebirge, Norwegen